Мэтью Стюарт (;  — ), 2-й граф Леннокс (с 1495 года) — шотландский барон, сын Джона Стюарта, 1-го графа Леннокса и Маргарет Монтгомери. Погиб в битве при Флоддене в 1513 году.

Браки и дети 
 1-й брак (13 июня 1490) — Маргарет Лайл, дочь Роберта Лайла, лорда Лайла.
 2-й брак (9 апреля 1494) — Элизабет Гамильтон, дочь Джеймса, 1-го лорда Гамильтона, и Мэри Стюарт, дочери короля Шотландии Якова II Стюарта:

 Манго;
 Агнес;
 Джон Стюарт, 3-й граф Леннокс;
 Маргарет;
 Элизабет;
 Кэтрин

Литература 
 G. E. Cokayne et al., eds. The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain, and the United Kingdom, Extant, Extinct, or Dormant. Reprint ed. (Gloucester, UK: Alan Sutton Publishing, 2000).

Ссылки 
(англ.)

|-align="center"
|width="30%"| Предшественник:Джон Стюарт
|width="40%"| Граф Леннокс1495—1513
|width="30%"| Преемник:Джон Стюарт
|}

Мэтью
Стюарты